Antropologia: els àrabs són un conjunt de pobles de cultura semítica i religió majoritàriament islàmica. Vegeu països àrabs pel que fa als estats actuals de tradició aràbiga, i sarraïns pel que fa a la seva antiga relació amb els pobles cristians.
 Lingüística: la llengua àrab és una llengua semítica.
 Política: la Lliga Àrab és una organització mundial que reuneix els estats àrabs.